Gallatin County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Gallatin County (Illinois) – okres státu Illinois
 Gallatin County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Gallatin County (Montana) – okres státu Montana